Svetovno prvenstvo v biatlonu 1979 je osemnajsto svetovno prvenstvo v biatlonu, ki je potekalo med 15. in 18. februarjem 1979 v Ruhpoldingu, Zahodna Nemčija, v treh disciplinah za moške.

Dobitniki medalj

Moški

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na IBU: 10 km, 20 km, štafeta
Prvenstvo na Sports123.com
 

1979
1979 v športu
Športne prireditve v Nemčiji
Ruhpolding